Franz Reichelt (1879-1912) – inventore austriaco
 Hannes Reichelt (1980) – sciatore austriaco
 Patrick Reichelt (1988) – calciatore tedesco naturalizzato filippino
 Tom Reichelt (1982) – sciatore tedesco